От-Периго́р-Нуа́р () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округов Перигё и Сарла-ла-Канеда.

Код INSEE кантона — 2405. Всего в кантон Брантом входит 34 коммуны, из них главной коммуной является Тенон.

Кантон был образован в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон От-Перигор-Нуар на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь